

Futebolistas
 Marcos Corrêa dos Santos (1971), ex-futebolista brasileiro que atuava como meia
 Marquinhos Cambalhota (1976), ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante
 Marquinhos Paraná (1977), ex-futebolista brasileiro que atuava como volante
 Marquinhos Santos (1981), futebolista brasileiro que atua como meia
 Marcos Antônio Malachias Júnior (1982), futebolista brasileiro que atua como meia
 Marcos Roberto da Silva Barbosa (1982), futebolista brasileiro que atua como zagueiro
 Marquinhos Alves (1982), futebolista brasileiro que atua como meia
 Marcos Antônio da Silva Gonçalves (1989), futebolista brasileiro que atua como meia
 Marquinhos Gabriel (1990), futebolista brasileiro que atua como atacante
 Marquinhos (futebolista, 1994), brasileiro que atua como zagueiro

Outros
 Markinhos Moura (1957), cantor brasileiro
 Marquinhos de Oswaldo Cruz (1961), cantor e compositor brasileiro
 Marquinhos Vieira (1984), basquetebolista brasileiro
 Marquinhos Abdalla (1952), ex-basquetebolista brasileiro
 Marcos Fernando Moraes (1961), político brasileiro

Ver também
 Marquinho
 Marcão

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes
Hipocorísticos